Face Off — третій студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий 22 травня 2001 р. лейблами Madd Society Records та Universal Records.
 Реліз посів 13-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 83-тє місце Billboard 200.

Виконавчий продюсер: Pastor Troy. Фотограф: Джонатан Менніон. Мастеринг: Кріс Атенс на Sterling Sound. Артдиректор: Сенді Браммелс. Дизайн: Роберт Сімз. Pro Tools: Дейл «Rambro» Ремсі. Зведення: Дейл «Rambro» Ремсі (№ 2, 6, 7), Майк Вілсон (№ 3-5, 8-10, 12-14). Звукорежисери: Ісмел «Nino» Рамос (№ 2, 3, 6, 7), Калі Фені (№ 4, 5, 8, 9, 13, 14), Майк Вілсон (№ 3, 6, 7), Sol Messiah (№ 4, 5, 8, 9, 13, 14). Реліз, перший з трьох випущених на Universal, містить кілька пісень з попередніх альбомів виконавця.

Список пісень

Пісні з попередніх альбомів

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми